Армія національного визволення (Народно-визвольна армія) — назва декількох організацій:

 Армія національного визволення — часів алжирської війни за незалежність
 Армія національного визволення — марксистсько-ленінський рух в Болівії, 1960і-19700і
 Армія національного визволення — рух в Ірані
 Армія національного визволення — брала участь у Колумбійській громадянській війні
 Армія національного визволення — Коста-Рика
 Армія національного визволення — Лівія, часів повалення Джамахірії
 Армія національного визволення — албанське військове угруповання в Македонії, 1999-2001
 Армія національного визволення — Перу, 1962-19965
 Ірландська національно-визвольна армія
 Сапатиська Армія Національного Визволення
 Народно-визвольна армія Китаю
 Народно-визвольна армія Македонії
 Народно-визвольна армія Югославії

Багатозначні терміни